Kajžar je lahko:
 kajžar - delavec
 Kajžar, Miklavž pri Ormožu